Nikolowa ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Nikolowa (* 1988), bulgarische Schachspielerin
 Ewelina Nikolowa (* 1993), bulgarische Ringerin

 Jordanka Nikolowa (1911–1944), bulgarische Politikerin und Aktivistin
 Marina Georgiewa-Nikolowa (* 1980), bulgarische Shorttrackerin
 Milena Nikolowa (* 1984), bulgarische Schriftstellerin
 Stilijana Nikolowa (* 2005), bulgarische Sportgymnastin 

Siehe auch:

 Nikolow